Пётр Петрович Кончало́вский:
 Кончаловский, Пётр Петрович (1839—1904) — русский издатель и переводчик.
 Кончаловский, Пётр Петрович (1876—1956) — российский художник. Сын П. П. Кончаловского-старшего.